Nairne ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Nairne (1766–1845), schottische Dichterin
 Edward Nairne (1726–1806), englischer Optiker, Instrumentenbauer und Entdecker des Radiergummis
 Patrick Nairne († 2013), britischer Ministerialrat, Kronratsmitglied und Universitätsleiter
 Sandy Nairne (* 1953), englischer Museumsdirektor und Autor

Nairne ist außerdem der Titel folgender Personen:
 Emily Petty-Fitzmaurice, 8. Lady Nairne, eine englische Peeress

Nairne ist der Name folgender Orte:
 Nairne (South Australia), Township in South Australia

Siehe auch:
 Lord Nairne, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland
 Nairn (Begriffsklärung)